Édouard Dunod de Charnage (1783-1826) : homme politique français
 François Ignace Dunod de Charnage (1679-1752) : juriste et historien français
 Pierre-Joseph Dunod de Charnage (1646-1725) : archéologue et religieux français